Kumara désigne notamment :
Une divinité de l'hindouisme connue aussi sous d'autres noms, dont Kârttikeya.
 Une sorte de patate douce
 Une association pour enfants en Haïti qui aide aussi des personnes en prison à Dakar.
 Un genre de plantes succulentes, Kumara de la famille des Asphodelaceae.
 Kumara, bourgade de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.